«Индустрия Холокоста: размышления на тему эксплуатации еврейских страданий» () — книга американского политолога Нормана Финкельштейна, вышедшая в 2000 году. В книге, состоящей из трёх глав, автор утверждает, что тема Холокоста используется Израилем и некоторыми еврейскими организациями для получения материальных выгод, а также с идеологическими целями. После выхода книги автор подвергся критике, был обвинён в антисемитизме (несмотря на то что сам Финкельштейн является евреем) и в 2007 году получил отказ в должности постоянного профессора в университете Де Поля.

По мнению Финкельштейна, тема Холокоста была поднята лидерами американских евреев после Шестидневной войны Израиля с арабскими странами в 1967 году. Автор подвергает критике два утверждения: «Холокост — абсолютно уникальное историческое событие» и «Холокост — кульминация иррациональной, вечной ненависти неевреев к евреям». Кроме того, в книге рассматривается вопрос о выплате компенсаций жертвам Холокоста со стороны Германии. В частности, Финкельштейн считает, что часть денежных сумм, которые должны получить выжившие, присваивается некоторыми организациями и используется нецелевым образом. Автор пишет, что «индустрия Холокоста» «умаляет моральное значение мученичества еврейского народа» и вызывает проявления антисемитизма.

Оценки 
Книга получила неоднозначную оценку. О ней положительно отозвались Ноам Хомский, Рауль Хильберг и Александр Кокбёрн. Вместе с тем, «Индустрия холокоста» была встречена резкой критикой со стороны некоторых других авторов, прежде всего в связи с полемическим стилем изложения и тем, что книга приобрела известную популярность в среде отрицателей Холокоста. В частности, Финкельштейна критиковали политолог Даниэль Пайпс и профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц.

Одни из известных исследователей Холокоста историк Омер Бартов назвал книгу Финкельштейна «новой вариацией антисемитской фальшивки, „Протоколов сионских мудрецов“. Она граничит с паранойей и послужит интересам антисемитов во всем мире».

Колумнист газеты «Вашингтон Пост» М. Фишер в 2002 году обвинил самого Финкельштейна в отрицании Холокоста. Так как такое обвинение не было подтверждено документально, по требованию Финкельштейна газета «Вашингтон Пост» принесла публичное извинение за напечатанные слова и опубликовала отказ от них. Сам Финкельштейн заявил, что считает общепринятую историографию Холокоста верной: В моей книге нет ни единого слова, которое могло бы быть интерпретировано в качестве отрицания Холокоста. Напротив, я настаиваю на протяжении всей книги, что общепринятый взгляд на нацистский холокост — конвейерные линии, индустриализованное убийство евреев — верен, и что общепринятые цифры убитых (более или менее) верны.

Издания 
 2000; First published, Verso Books (London) 150 p. Hardcover, ISBN 1-85984-773-0
 2001; First paperback edition, Verso. ISBN 1-85984-323-9
 2003; 2 edition, expanded; 286 p., paperback, Verso. ISBN 1-85984-488-X

См. также 
 Лионел Кохан

Примечания

Ссылки 
 Текст книги
 Ссылки на рецензии и статьи о книге. Страница на сайте автора
 Американскому профессору отказали от места из-за Холокоста
 Генрих Иоффе. N. Finkelstein. The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (рецензия)
 Шоа-бизнес Михаэль Дорфман
 Евгений Манин. Третья точка зрения // Чайка. — № 4(4) — 16 июня 2001
 Семен Резник. Индустрия поклепа // Чайка. — № 7(7) — 1 августа 2001
 Немцам надоело платить компенсации жервам холокоста?

Книги по алфавиту
Книги, критикующие сионизм
Издания о Холокосте